Лас Нињас има више значења:

 Лас Нињас (Атенгиљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Нињас (Аматитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику